Gigliucci – cognome italiano
 Giovanni Battista Gigliucci – politico italiano
 Mario Gigliucci – patriota, ingegnere e imprenditore italiano